Ali Kuli Khan o Iesse de Kartli, rei i virrei de Geòrgia 
 Ali Kuli Khan Qadjar, príncep qajar 
 Ali Kuli Khan Shamlu, governador d'Herat